Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Filip Dewulf che ha battuto in finale Julián Alonso 7-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Thomas Muster (terzo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Àlex Corretja (terzo turno)
 Gustavo Kuerten (secondo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)
 Marcelo Filippini (terzo turno)
 Juan Albert Viloca (terzo turno)

 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Filip Dewulf (campione)
 Jiří Novák (secondo turno)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Hendrik Dreekmann (terzo turno)
 Filip Dewulf (semifinali)
 Sláva Doseděl (semifinali)
 Renzo Furlan (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1997